Party Girl steht für:

Filme:
 Party Girl (1930), US-amerikanischer Film von Victor Halperin 
 Party Girl, Originaltitel von Das Mädchen aus der Unterwelt, US-amerikanischer Film von Nicholas Ray (1958)
 Party Girl (2014), französischer Film von Claire Burger, Samuel Theis und Marie Amachoukeli 

Fernsehserien:
 Party Girl (Fernsehserie, 1996), US-amerikanische Fernsehserie 
 Party Girl (Fernsehserie, 2016), US-amerikanische Fernsehserie 

Musik:
 Party Girl (Lied), Lied von U2 (1982)